Barjac puede referirse a: 

 Barjac, comuna francesa situada en Ariège.
 Barjac, comuna francesa situada en Gard.
 Barjac, comuna francesa situada en Lozère.

 Sophie Barjac, actriz francesa.